Мисс Багамы — национальный конкурс красоты, который ежегодно проводится на Багамских островах. Конкурс был основан в 1963 году. Победительница конкурса красоты Мисс Багамы автоматически представляет страну на конкурсе красоты Мисс Вселенная. Вице-мисс конкурса Мисс Багамы представляет страну на конкурсе Мисс Мира. Начиная с 2012 года, первая вице-мисс представляет  Багамские острова на конкурсе Мисс Земля, вторая вице-мисс представляет Багамские острова на конкурсе Мисс Интернешнл.

Багамы на конкурсе Мисс Вселенная  с 1963 года 

Конкурсы красоты